Лобнево — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Лобнево — деревня в Весьегонском районе Тверской области.
 Лобнево — деревня в Краснохолмском районе Тверской области.